Чемпіонат Уельсу з футболу 2011—2012 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вшосте став Нью-Сейнтс.

Клуби

Перший раунд

Підсумкова таблиця 

  

 
 

Примітки: 
1. З клубу Ньютаун було знято 3 очки за участь у матчах незаявлених гравців.
2. З клубу Аберіствіт Таун було знято 1 очко за участь у матчі незаявленого гравця.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд 

  

Примітки: 
1. Клубу Ніт було відмовлено у видачі ліцензії на наступний сезон.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд 

 

Примітки: 
1. З клубу Ньютаун було знято 3 очки за участь у матчах незаявлених гравців.
2. З клубу Аберіствіт Таун було знято 1 очко за участь у матчі незаявленого гравця.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 2012—2013

Перший раунд

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 травня 2012

|}

Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 травня 2012

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 травня 2012

|}

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2011—2012
Уельс
Уельс